Tektonik ( „die Baukunst betreffend“) hat je nach Fachgebiet verschiedene Bedeutungen:
 Tektonik in der Geologie bezeichnet
 einerseits die Lehre vom Aufbau der Erdkruste und ihrer Geodynamik
 andererseits den Aufbau der Erdkruste und die geodynamischen Bewegungen selbst, insbesondere die Verschiebung der Kontinentalplatten, siehe Plattentektonik
 Tektonik (Architektur), die richtige Zusammenfügung von Bauteilen
 Tektonik (Archivwesen), die Gliederung eines Archivs
 Tektonik (bildende Kunst), die Verbindung von Architektur und Malerei
 Tektonik (Dichtung), der Aufbau eines Gedichts
 Tektonik in der Literaturwissenschaft: das Aufbauprinzip eines Dramas, siehe geschlossene und offene Form im Drama

Siehe auch:

Ähnlicher Begriff: Tecktonik, eine Tanzform